Эргодичность — специальное свойство некоторых динамических систем, состоящее в том, что в процессе эволюции почти каждое состояние с определённой вероятностью проходит вблизи любого другого состояния системы.

Для эргодических систем математическое ожидание по временным рядам должно совпадать с математическим ожиданием по пространственным рядам.
То есть для определения параметров системы можно долго наблюдать за поведением одного её элемента, а можно за очень короткое время рассмотреть все её элементы (или достаточно много элементов). Если система обладает свойством эргодичности, то в обоих случаях получатся одинаковые результаты.

Преимущество эргодических динамических систем в том, что при достаточном времени наблюдения такие системы можно описывать статистическими методами.
Например, температура газа — это мера средней энергии молекулы. Предварительно необходимо доказать эргодичность данной системы.

Эргодическая теория — один из разделов общей динамики.

Определение
Пусть  есть вероятностное пространство и  — отображение, сохраняющее меру.

Отображение T эргодично по отношению к , если выполнено следующее условие:

для любого T-инвариантного подмножества  (то есть такого, что ) либо , либо .

Замечания
Определение эквивалентно следующим условиям,

Для любого подмножества  положительной меры имеем
;
Для любых двух множеств E и H положительной меры существует n > 0 такое, что *:;
Любая T-инвариантная измеримая функция  почти везде постоянна.

См. также 
 Преобразование пекаря
 Теорема Биркгофа — Хинчина
 Динамический хаос
 Эргодическая гипотеза

Литература 
 В. И. Арнольд, А. Авец. Эргодические проблемы классической механики. — Москва—Ижевск: РХД, 1999.
 И. П. Корнфельд, Я. Г. Синай, С. В. Фомин. Эргодическая теория. — М.: Наука, 1980.
 
 
 Хинчин А. Я. Математические основания статистической механики, М. — Л., 1943.
 Немыцкий В. В., Степанов В. В. Качественная теория дифференциальных уравнений, 2 изд., М. — Л., 1949.
 Халмош П. Лекции по эргодической теории: пер. с англ. — М., 1959.
 G. D. Birkhoff, Proof of the ergodic theorem, (1931), Proc Natl Acad Sci U S A, 17 pp 656—660.
 J. von Neumann, Proof of the Quasi-ergodic Hypothesis, (1932), Proc Natl Acad Sci U S A, 18 pp 70-82.
 J. von Neumann, Physical Applications of the Ergodic Hypothesis, (1932), Proc Natl Acad Sci U S A, 18 pp 263—266.

Ссылки 
 



Динамические системы
Теория хаоса